Дредноуты типа Queen Elizabeth — пять британских супердредноутов Королевского ВМФ Британии. Головное судно серии было названо в честь английской королевы Елизаветы I. Эта серия кораблей превосходила своих предшественников — дредноуты типа Айрон Дюк в Королевском ВМФ по огневой мощи и скорости. Немецкие дредноуты типа König также уступали этим кораблям, однако дредноуты типа Байерн были сравнимы по характеристикам, за исключением меньшей скорости. Также на линкорах типа «Куин Элизабет» впервые было введено нефтяное отопление котлов.
В их проекте было много общего с кораблями типа «Айрон Дьюк», но в то же время содержался ряд важных нововведений, так что строительство линкоров типа «Куин Элизабет» следует рассматривать как один из поворотных моментов в истории военного судостроения.

История серии 
Со спуском на воду «Дредноута» Британская империя развязала новый виток гонки морских вооружений. Даже такие страны, как Османская империя, Бразилия, Аргентина, Чили стали строить планы по оснащению своих флотов дредноутами. Великобритания, в соответствии с принципом «двухдержавного стандарта», также продолжала увеличение своего флота. В 1911 году Первым Лордом Адмиралтейства стал Уинстон Черчилль. По первоначальным планам, программа 1912 года должна была включать 3 улучшенных линкора типа «Айрон Дьюк» и линейный крейсер. Однако новый Первый лорд Адмиралтейства, со свойственной ему энергией, приказал переработать проект под главный калибр 15 дюймов, хотя проектные работы по созданию таких орудий ещё даже не были завершены. Причиной этого послужили слухи о том, что Германия планирует увеличить калибр своих морских орудий (о том, что сведения ложные, в Англии узнали гораздо позже), а также то, что в американском и японском флотах стандартом стали 14-дюймовые орудия. Адмиралтейство встало перед дилеммой — либо рискнуть и произвести закладку кораблей с неиспытанным вооружением, либо строить корабли с уже опробованным вооружением, но заведомо уступающие равнозначным кораблям других государств. После непродолжительных обсуждений выбрали первый путь. Elswick Ordnance Company выполнила поставленную задачу. Новое орудие 15"/42 Mk I показало не только большую точность по сравнению с 13,5" Mk V, но и большую пробивную способность и увеличенную дальность стрельбы.

Корабли типа «Queen Elisabeth», стали старейшими сверхдредноутами, активно участвовавшими во Второй мировой войне. Они проводят границу между линкорами «Dreadnought» 1906 года и «Vanguard» 1946 года.

Проектирование 
После того как был выбран калибр главной артиллерии, настало время подготовить проект корабля-носителя данного вооружения. Первоначальный проект имел стандартную планировку: десять орудий в пяти башнях — по две в оконечностях линейно-возвышенно и одна в середине корабля, скорость около 21 узла, бортовая броня толщиной 330 мм. Расчёты показали, что масса 381-мм снаряда допускает возможность сокращения числа орудий до восьми, и даже в этом случае обеспечивается превосходство в залпе над «Айрон Дюком». Десять 343-мм орудий «Mk.V» давали вес бортового залпа 6350 кг, а восемь 381-мм орудий имели бортовой залп 6804 кг. В результате за счёт устранения средней башни сэкономленные вес и место позволяли установить дополнительные механизмы и котлы для получения более высокой скорости. В связи с этим была разработана новая тактическая концепция использования новых линкоров. Предполагалось создать из них быстроходное звено, которое будет в состоянии выполнить охват неприятельской колонны или своим мощным огнем резко усилить огневую мощь какой-то части флота, сосредоточив огонь на отдельном корабле или отдельной эскадре неприятеля. Для такого использования линкоров необходима скорость не менее 23 узлов, а лучше даже 25 узлов.

Конструкция 

Размещение батареи противоминных орудий было безусловно слабым местом в проекте. Как и на «Айрон Дюке», они страдали тем же — в свежую погоду заливались водой.
Пару кормовых орудий пришлось демонтировать.

Бронирование 
Распределение брони аналогично «Айрон Дюку», где-то броневая защита новых линкоров была усовершенствована, в чём-то ослаблена. Толщина броневого пояса по ватерлинии увеличивалась с 305 до 330 мм, а вдоль главной палубы толщина брони уменьшалась с 203 до 152 мм. Все переборки имели 152-мм толщину, под барбетом башни «А» толщина переборки уменьшалась до 51 мм. Броня палубы местами уменьшалась до 6 мм, однако в общем была 95 мм в средней части корабля вместо 89 мм на «Айрон Дюке», а противоторпедные переборки, толщина которых увеличилась с 38 мм до 51 мм, проходили вдоль всего корпуса, но за ними не было угольных ям.

Вооружение

Силовая установка 
Силовая установка кораблей типа «Куин Элизабет» состояла из двух комплектов паровых турбин Парсонса или Кёртиса с прямой передачей на валы. Каждый комплект турбин состоял из турбин высокого давления переднего и заднего хода и турбин низкого давления переднего и заднего хода. Машинное отделение разделялось на три продольных отсека. Турбины низкого давления находились в среднем отсеке, а турбины высокого давления — во внешних. Они приводили во вращение четыре трёхлопастных винта из марганцовистой бронзы. Силовая установка была рассчитана на скорость хода 23 узла при нормальной мощности 56 000 л. с. и 25 узлов при форсированной мощности 75 000 л. с. Cиловая установка соответствовала запланированным параметрам, но из-за увеличения водоизмещения кораблей по сравнению с проектным при форсаже удалось достигнуть около 24,5 узлов. «Малайя» на двухчасовых испытаниях с форсажем турбин показала мощность 76 074 л. с., при 304 об/мин, и развила скорость хода 25 узлов, при этом расход топлива составил 90 т. Продолжающаяся война помешала проведению нормальных ходовых испытаний, полученные данные оказались неполными.

После вступления в строй кораблей этого типа по результатам службы были составлены усредненные (для всех линкоров) эксплуатационные данные: наибольшая продолжительная скорость: 23,25 узла при 67 500 л. с.; наибольшая кратковременная скорость: 24,0 узла при 75 000 л. с. и приблизительно 300 оборотов винта в минуту.

До конца 30-х годов «Вэлиант» оставался самым тихоходным кораблем своего типа. Так продолжалось до второй его модернизации, когда на линкоре поставили новые турбины.

Вспомогательные механизмы 
Два дизель-генератора мощностью 450 кВт и два турбогенератора по 200 кВт обеспечивали корабль электроэнергией с постоянным напряжением 200 В.
Система опреснения морской воды состояла из двух установок, имевших общую производительность 650 т в сутки. К концу Первой мировой войны на «Куин Элизабет» и «Вэлиант» дополнительно установили по генератору в 200 киловатт, приводимому в действие паровой машиной.

Представители 

Канадский Билль о Военно-морской помощи 1912 года (Borden’s Naval Aid Bill) предполагал выделение средств на постройку трёх современных дредноутов (возможно Acadia, Quebec и Ontario), которые, скорее всего, должны были бы стать ещё тремя кораблями этого типа, подобно спонсированной Федеративными Штатами Малайи «Малайе». Однако билль был отвергнут Сенатом Канады, в котором большинство мест имела оппозиционная Либеральная партия. Неизвестно, должны были бы эти корабли служить в Королевском флоте, как «Малайя» или линейный крейсер «Нью Зиленд», либо войти в состав Королевского Канадского флота.

Оценка проекта

Примечания к таблице

См. также 
 Список дредноутов и супердредноутов

Примечания

Литература 
 
 
 на английском языке
 
 
 
 на немецком языке
 

Куин Элизабет